Gen se poate referi la:

 Gen (biologie), categorie sistematică, reprezentând o subdiviziune a unei familii;
 Gen sau sex, totalitatea particularităților genetice și morfofiziologice care diferențiază o parte din organismele vii în două categorii, în vederea reproducerii speciei.
 Gen (sociologie), totalitatea caracteristicilor psihosociale și culturale care deosebesc oamenii în două bărbați și femei
 Gen gramatical, categorie gramaticală bazată pe distincția dintre ființele de sex masculin și cele de sex feminin, precum și dintre ființe și obiecte;
 , categorie de opere în artă
 Gen literar, gen artistic în care se împart operele literare:
 Genul liric, gen literar care cuprinde operele literare în care autorul își exprimă direct, nemijlocit gândurile, ideile și sentimentele;
 Genul epic, gen literar care cuprinde operele literare în care autorul își exprimă indirect sentimentele prin relatarea unor fapte;
 Genul dramatic, gen literar care cuprinde totalitatea operelor literare scrise pentru a fi ulterior reprezentate pe scena unui teatru.
 Gen muzical, categorie de piese muzicale care au în comun un anumit stil;
 Gen, melodie de Guess Who.
 Gen (film), un film de groază turcesc din 2006 regizat de Togan Gökbakar 
 Gen. — prescurtare de la rangul de general.

Legături externe

Vezi și